SAD, sigle composé des trois lettres S, A et D, peut faire référence à :
 SAD, pour Salon des artistes décorateurs
Safford Municipal Airport, selon la liste des codes AITA des aéroports/S ;
 Sans aucun doute, émission de télévision diffusée sur TF1, et présentée par Julien Courbet puis par Christophe Moulin ;
 Sonde à demeure, selon la liste des abréviations en médecine ;
 SAD, pour Somme des différences absolues, initiales de l'anglais sum of absolute differences, critère de mesure en traitement d'image et de vidéo.